Панфилов, Иван: Панфилов, Иван Васильевич (1892—1941) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Панфилов, Иван Иванович (1720—1794) — протоиерей, духовник Екатерины II.
 Панфилов, Иван Кузьмич (1764—1835) — российский кораблестроитель.
 Панфилов, Иван Павлович (Памфилов, 1843—1876) — российский скульптор.